Patricia Mayr-Achleitner era la detentrice del titolo e ha battuto in finale Ksenija Pervak 6–1, 6–0.

Teste di serie

  Ksenija Pervak (finale)
  Patricia Mayr-Achleitner (campionessa)
  Ekaterina Ivanova (primo turno)
  Julija Bejhel'zymer (semifinali)

  Magda Linette (primo turno)
  Elica Kostova (secondo turno)
  Alexandra Cadanțu (quarti di finale)
  Heidi El Tabakh (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Smart Card Open Monet+ 2011